Giovanni Mingatti – dirigente sportivo italiano
 Paolo Mingatti – giocatore di calcio a 5 ed ex calciatore italiano